Дми́трий Соловьёв:
 
 Соловьёв, Дмитрий Владимирович (род. 1989) — российский фигурист (танцы на льду).
 Соловьёв, Дмитрий Константинович (1886—1931) — русский советский учёный, охотовед, деятель охраны природы.
 Соловьёв, Дмитрий Николаевич (1843—1909) — русский церковный композитор; директор канцелярии обер-прокурора Св. Синода.